V soubojích 5. ročníku I. A třídy Jihomoravské župy 1997/1998 (jedna ze skupin 6. nejvyšší fotbalové soutěže) se utkalo 28 týmů (ve dvou skupinách po 14 účastnících) dvoukolovým systémem podzim–jaro.

Skupina A 

Zdroj: 

Poznámky
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body; (S) = Mužstvo sestoupivší z vyšší soutěže; (N) = Mužstvo postoupivší z nižší soutěže (nováček)
 TJ Sokol Rapotice se osamostatnil a převzal místo po VTJ Znojmo „B“.

Skupina B 

Zdroj: 

Poznámky
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body; (S) = Mužstvo sestoupivší z vyšší soutěže; (N) = Mužstvo postoupivší z nižší soutěže (nováček)
 SK Šlapanice se osamostatnil od FC Zeman Brno a vystupoval opět pod svým názvem.

Odkazy

Reference

Literatura 
 Týdeník Gól 29–30/1998 (16.7.1998), strana 29–30

Externí odkazy 
 Oficiální stránky Jihomoravského KFS, jmkfs.cz

1997
Fotbal v Česku v roce 1997
Fotbal v Česku v roce 1998